Depuis son premier match en 1904, 748 ont été appelés en équipe nationale belge masculine, mais seulement 687 ont effectivement porté le maillot des « Diables Rouges » (mise à jour des statistiques au , après le match Islande-Belgique).

Les joueurs 
Ce tableau reprend tous les joueurs appelés au moins une fois en équipe de Belgique de football. Les joueurs aux noms en caractères gras ont été sélectionnés au moins une fois après l'Euro 2016, et n'ont pas annoncé leur retraite internationale entretemps.

Les records

Les joueurs les plus jeunes 
Les joueurs les plus jeunes à avoir joué en équipe nationale belge et l'âge qu'ils avaient lors de leur première cape.

Les joueurs les plus âgés pour leur première cape 
Les joueurs les plus âgés lors de leur premier match joué en équipe nationale belge et l'âge qu'ils avaient lors de leur première cape.

Les joueurs les plus âgés pour leur dernière cape 
Les joueurs les plus âgés à avoir joué un match joué en équipe nationale belge et l'âge qu'ils avaient lors de leur dernière cape.

Les joueurs à la plus grande longévité 
Les joueurs ayant été Diable Rouge pendant la plus longue période.

Références 

Football
Belgique
Équipe de Belgique de football